Die Lakeside WDF World Championships 2022 war die erstmalige Austragung der von der World Darts Federation (WDF) ausgetragenen World Professional Darts Championship. Das Turnier wurde vom 2. bis zum 10. April 2022 im Lakeside Country Club in Frimley Green (England), dem ehemaligen Austragungsort der BDO World Darts Championship, veranstaltet. Ursprünglich war als Termin der 1. bis 9. Januar 2022 vorgesehen. Das Turnier wurde jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie verschoben.

Im Finale der Herren setzte sich am Ende der Nordire Neil Duff durch, welcher mit 6:5 in Sätzen gegen seinen französischen Kontrahenten Thibault Tricole behauptete. Duff wurde somit zum ersten nordirischen Darts-Weltmeister.

Bei den Damen gewann die 18-jährige Beau Greaves das Finale mit 4:0 gegen Kirsty Hutchinson, womit sie den Weltrekord von Jelle Klaasen als jüngstem Weltmeister außerhalb des Jugendbereichs um drei Jahre unterbot.

Im Jugendbereich setzten sich bei den Jungen der Niederländer Bradly Roes und bei der ersten Mädchen-Weltmeisterschaft Eleanor Cairns aus England durch.

Ereignisse im Vorfeld 
Mit der Liquidation der British Darts Organisation wurde auch die Austragung der BDO World Darts Championship mit der WM 2020 offiziell beendet. Begleitet wurde das Turnier von mehreren Vorfällen: einer unangekündigten starken Kürzung des Preisgeldes und einem Streit zwischen der BDO und dem Turniersieger der Herren Wayne Warren um die Siegertrophäe.

Die World Darts Federation verkündete daraufhin am 18. Dezember 2020, neben der Übernahme des World Masters auch eine World Championship auszutragen. Am 28. März 2021 wurde bereits mitgeteilt, dass die Gewinner der Turniere mit Gold und Platin-Status 2020 und 2021 sich sicher für die WDF World Championships qualifizieren werden.

Am 6. Juni 2021 wurde dann offiziell die Austragung der Lakeside WDF World Championships Anfang Januar 2022 im traditionellen Austragungsort der BDO World Darts Championship bestätigt. Die Qualifikationskriterien wurden am 25. Juli 2021 offiziell verkündet.

Am 1. Oktober 2021 wurden die Terminierungen und Ticketinformationen bekanntgegeben. Die Tickets kosteten demnach je nach Session zwischen £20 und £97.

Am 16. November 2021 wurde aufgrund der Entwicklungen der COVID-19-Pandemie das World Open im niederländischen Assen offiziell abgesagt. Mit diesem Turnier waren außerdem alle Qualifikationsturniere für die Weltmeisterschaft verknüpft. Infolge der Absage entschied die WDF jedoch, zwei separate Qualifikationsturniere am 5. Dezember 2021 auszutragen. Eines blieb weiterhin in Assen, das andere wurde im Lakeside Country Club in Frimley Green ausgetragen. Die Spieler und Spielerinnen waren dabei frei in der Entscheidung an welchem Qualifier sie teilnehmen möchten.

Am 30. November 2021 wurde schließlich das vorläufige Teilnehmerfeld bekanntgegeben. Die russischen Teilnehmer hätten dabei aufgrund der Sanktionen durch die Welt-Anti-Doping-Agentur im Rahmen der „Russland-Affäre“ nicht unter eigener Flagge starten dürfen.

Am 5. Dezember 2021 wurden schließlich die Qualifikationsturniere ausgetragen. Insgesamt nahmen 643 Spieler an beiden Qualifiern teil. Die Aufteilung war dabei wie folgt:

 De Bonte Wever in Assen
 Männer: 216 Spieler (2 Startplätze)
 Frauen: 26 Spielerinnen (1 Startplatz)
 Jungen: 22 Spieler (2 Startplätze)
 Mädchen: 7 Spielerinnen (1 Startplatz)

 Lakeside Country Club in Frimley Green
 Männer: 272 Spieler (2 Startplätze)
 Frauen: 59 Spielerinnen (1 Startplatz)
 Jungen: 31 Spieler (2 Startplätze)
 Mädchen: 10 Spielerinnen (1 Startplatz)

Die Auslosung fand am 7. Dezember 2021 statt und wurde über Eurosport und den YouTube-Kanal der WDF übertragen. Die Ziehung wurde durch Scott Mitchell und Trina Gulliver durchgeführt.

Am 10. Dezember 2021 wurden dann die exakten Terminierungen der einzelnen Spiele und das Format der einzelnen Runden bekanntgegeben.

Am 15. Dezember 2021 beschloss die WDF, das Turnier wegen der wachsenden Sorge und möglicher staatlicher Einschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie um drei Monate zu verschieben. Die WM sollte nun vom 2. bis zum 10. April 2022 stattfinden.

Am 24. Januar 2022 wurden die überarbeiteten Terminierungen der einzelnen Spiele bekanntgegeben. Dabei hielt man sich zunächst, was den Turnierplan der Herren betrifft, bedeckt, da nach der PDC Qualifying School 2022 mehrere Teilnehmer eine Tour Card erspielen konnten und somit nach damaligen Stand nicht mehr an der WDF World Darts Championship teilnehmen dürfen. Am 29. Januar 2022 verkündete die PDC in einem Statement, dass die Erlaubnis für die sieben betroffenen Tour-Card-Holder erteilt wurde, an der WDF World Darts Championship 2022 teilzunehmen, ohne dafür eine Strafe befürchten zu müssen. Daraufhin stellte die WDF auch die Terminierungen der Herren und das erneuerte Teilnehmerfeld vor, da zwei der ursprünglichen Teilnehmer, welche sich eine Tour Card für die PDC sichern konnten, sich gegen die Teilnahme an der WDF World Darts Championship entschieden hatten.

Nach dem Russischen Überfall auf die Ukraine und einem darauffolgenden Statement des Executive Board des Internationalen Olympischen Komitees verkündete die WDF am 4. März 2022, das Sportler und Sportlerinnen und Offizielle aus Russland und Belarus ab sofort von all ihren Turnieren ausgeschlossen sind. Aus diesem Grund wurde am 12. März 2022 ein aktualisiertes Teilnehmerfeld ohne die vier Starter aus der Russischen Föderation bekanntgegeben.

Männer

Format und Qualifikation 
Insgesamt 48 Spieler qualifizierten sich für das Turnier. Die Plätze wurden wie folgt vergeben:

 Die Top 16 der WDF Main Ranking Table (gesetzt)
 Die Gewinner der Platin- und Gold-Turniere 2020 & 2021
 Die Top 2 der WDF Regional Tables
 Mögliche weitere Spieler der WDF Main Ranking Table (bei Bedarf)
 Vier Gewinner der zwei World Championship Qualifier am 5. Dezember 2021

Wenn qualifizierte Spieler zuvor an der PDC World Darts Championship 2022 teilnahmen, wurden sie von der Teilnahme an der WDF Lakeside World Championship ausgeschlossen.

Am 30. November 2021 veröffentlichte die WDF eine Liste aller Teilnehmer, welche ihren Startplatz bei der Weltmeisterschaft angenommen haben.

Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Sets gespielt. Ein Set gewann der Spieler, der als erstes drei Legs für sich entschied. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

In der ersten Runde spielte man über eine Distanz von Best of 3 Sets. In der zweiten und dritten Runde waren 3 Sets zum Sieg nötig. Im Viertelfinale stieg der Modus auf Best of 7 Sets, während im Halbfinale Best of 9 Sets gespielt wurde. Das Finale wurde über eine Distanz von Best of 9 Sets entschieden.

Die Top 16 der WDF Main Ranking Table war in der zweiten Runde gesetzt. Alle anderen Spieler starteten in der ersten Runde, wobei die höher gerankten Spieler je einen niedriger gerankten Spieler zugelost bekamen.

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielern wie folgt:

Teilnehmer 
WDF Main Ranking Table
  Brian Raman
  Thibault Tricole
  Wayne Warren
  Ross Montgomery
  Neil Duff
  James Hurrell
  Andy Baetens
  Luke Littler
  Richard Veenstra
  Scott Marsh
  Jules van Dongen
  Nick Fullwell
  Michael Warburton
  Cameron Menzies
  Alexei Kadotschnikow
  Antony Allen
  Aaron Turner
  Leonard Gates

Weitere Spieler der WDF Main Ranking Table
  Leonard Gates
  James Richardson
  Dave Parletti
  Connor Scutt
  Mark Barilli
  John Desreumaux
  Mark Graham
  Ben Hazel
  Francesco Raschini
  Martin Adams
  Paul Hogan
  Lee Shewan
  Steve Hine
  Ian Jones
  Andreas Harrysson
  Jim McEwan
  John Scott

  Dave Prins
  Kevin Luke
  Jordan Brooks
  Shaun McDonald

WDF Regional Tables
  Haupai Puha (New Zealand)
  Sebastian Steyer (East Europe)
  László Kádár (East Europe)
  David Cameron (Canada)
  Shawn Burt (Canada)
  Rory Hansen (Canada)
  Justin Thompson (Australia)
  Roman Obuchow (East Europe)
  Donovan Lottering (Australia)
  Landon Gardiner

Sieger des Qualifikationsturniers
  Mario Vandenbogaerde (Assen)
  Ryan de Vreede (Assen)
  Johnny Haines (Frimley Green)
  Jarred Cole (Frimley Green)

Setzliste

Ergebnisse

Frauen

Format und Qualifikation 
Am Damenturnier nahmen 24 Spielerinnen teil. Die Plätze wurden wie folgt vergeben:
 Die Top 8 der WDF Main Ranking Table (gesetzt)
 Die Gewinnerinnen der Platin- und Gold-Turniere 2020 & 2021
 Die Erstplatzierten der WDF Regional Tables
 Mögliche weitere Spieler der WDF Main Ranking Table (bei Bedarf)
 Zwei Gewinnerinnen der zwei World Championship Qualifier am 5. Dezember 2021

Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Sets gespielt. Ein Set gewann die Spielerin, die als erstes drei Legs für sich entschied. Ein Leg gewann die Spielerin, die als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

In der ersten und zweiten Runde sowie im Viertelfinale spielte man über eine Distanz von Best of 3 Sets. Im Halbfinale waren 3 Sets zum Sieg nötig, während das Finale über eine Distanz von Best of 5 Sets entschieden wurde.

Die Top 16 der WDF Main Ranking Table war in der zweiten Runde gesetzt. Alle anderen Spielerinnen starteten in der ersten Runde, wobei die höher gerankten Spielerinnen je eine niedriger gerankten Spielerin zugelost bekamen.

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielerinnen wie folgt:

Teilnehmerinnen 
WDF Main Ranking Table
  Deta Hedman
  Anastassija Dobromyslowa
  Fallon Sherrock
  Anca Zijlstra
  Aileen de Graaf
  Beau Greaves
  Kirsty Hutchinson
  Maria O’Brien
  Lorraine Winstanley
  Corrine Hammond

Weitere Spielerinnen der WDF Main Ranking Table
  Suzanne Smith
  Lorraine Hyde
  Laura Turner
  Paula Jacklin
  Paula Murphy
  Amanda Harwood
  Vicky Pruim
  Jo Clements
  Priscilla Steenbergen

Gewinnerinnen Gold- & Platin-Turniere
  Mikuru Suzuki (BDO World Darts Championship 2020)

WDF Regional Tables
  Elena Shulgina (North Europe)
  Veronika Ihász (East Europe)
  Tori Kewish (Australia)
  Desi Mercer (New Zealand)
  Darlene van Sleeuwen (Canada)

Siegerinnen des Qualifikationsturniers
  Marjolein Noijens (Assen)
  Rhian O’Sullivan (Frimley Green)

Setzliste

Ergebnisse

Junioren 
Erstmals bei einer World Professional Darts Championship wurden zwei verschiedene Jugendturniere für Jungen und Mädchen ausgetragen. Die Qualifikation für die beiden Turniere fand am 5. Dezember 2021 zur Hälfte jeweils in Assen und Frimley Green statt.

Jungen

Teilnehmer 
Die Gewinner der Viertelfinals qualifizierten sich für die Endrunde im Lakeside Country Club.
  Bradly Roes (Assen)
  Luis Liptow (Assen)
  Charlie Large (Frimley Green)
  Leighton Bennett (Frimley Green)

Preisgelder 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielern wie folgt:

Ergebnisse

Mädchen

Teilnehmerinnen 
Die Gewinnerinnen der Halbfinals qualifizierten sich für das Finale im Lakeside Country Club.
  Wibke Riemann (Assen)
  Eleanor Cairns (Frimley Green)

Preisgelder 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielerinnen wie folgt:

Ergebnis

Spiele der deutschen Teilnehmer

Übertragung 
Das Turnier war auf Eurosport 1 bzw. Eurosport 2 zu sehen.

Trivia 
 Der für das Turnier gesetzte Spieler Nick Fullwell wurde kurz vor Turnierbeginn Opfer eines Diebstahls, wobei neben seinem Auto, Laptop und seiner Brieftasche auch seine Darts gestohlen wurden. Die Tat ereignete sich am 4. April 2022, einen Tag vor seinem ersten Spiel.

 In der Nachmittagssession des 4. April 2022 gewann Luke Littler mit 3:2 gegen seinen Kontrahenten Ben Hazel. Damit wurde er im Alter von 15 Jahren und 73 Tagen zum jüngsten Spieler, der je ein Spiel bei einer World Professional Darts Championship außerhalb des Jugendbereichs gewinnen konnte.

 Nachdem in der Abendsession des 5. April 2022 zu einem technischen Fehler bei der Fernsehübertragung kam, entschied man, das letzte Spiel der Session zwischen Wayne Warren und Lee Shewan auf den Abend des 6. April 2022 zu verlegen um eine Live-Übertragung zu gewährleisten. Auch das Match zwischen Jules van Dongen und Ryan de Vreede, welches bereits begonnen hatte und auch beendet wurde, war von diesem Übertragungsproblem betroffen.

 Richard Veenstra spielte in seinem Drittrundenspiel gegen Luke Littler mit 104,91 Punkten den höchsten Drei-Dart-Average, der je bei einer nicht von der PDC organisierten WM gespielt wurde. Er übertraf damit den 18 Jahre alten Rekord von Raymond van Barneveld um 1,08 Punkte. Einen Tag darauf erzielte Andy Baetens in derselben Turnierrunde gegen Scott Marsh mit 102,79 Punkten den dritthöchsten Average der Geschichte.

Weblinks 
 Offizielle Seite der WDF World Darts Championship bei dartswdf.com

Einzelnachweise 

Dart-Weltmeisterschaft
Dartveranstaltung 2022
Dartwettbewerb in Frimley Green
WDF Cup